Gemäldegalerie (galerie de peintures), peut faire référence à différents lieux, notamment 
 la Gemäldegalerie de Berlin ;
 la Gemäldegalerie Alte Meister, à Dresde ;
 le premier étage du Kunsthistorisches Museum de Vienne ;
 la galerie de tableaux de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne.